Demetrios II van Macedonië, koning van Macedonië (239-229 v.Chr.)
 Demetrius II Nicator, koning van de Seleuciden (Syrië) (145-142 en 129-125)
 Demetrius II van Georgië, koning van Georgië (1270-1289)